Gamalama est, en Indonésie :
Le Gamalama, un stratovolcan formant l'île de Ternate;
Le kelurahan (quartier) de Gamalama de la ville de Ternate dans cette même île.